Armando Casalini (1883-1924), homme politique italien ;
 Corrado Casalini (1914-?), footballeur italien ;
 Emilio Casalini (1941-), coureur cycliste italien ;
 Lucia Casalini (1677-1762), peintre italienne ;
 Oreste Casalini (1962-2020), peintre et sculpteur italien.

Autres 
 Casalini est un constructeur automobile italien.
 Casalini est une frazione de la commune italienne de Cisternino (Pouilles).

Voir aussi 
 Casalino (homonymie)